La Parade du rire est le titre français de deux films :
 La Parade du rire (titre original : The Old Fashioned Way), film de William Beaudine avec W. C. Fields (1934) ;
 Parade du rire, film français de Roger Verdier (1948).